Жорновець — річка у Коропському районі Чернігівської області України. Ліва притока Десни (басейн Дніпра).

 Жорновець — село в Кадуйського району Вологодської області Російської Федерації.